

Persone
John Bartha – attore ungherese
Justin Bartha – attore statunitense
Károly Bartha – nuotatore ungherese

Pagine correlate
Barta
Barth (disambigua)
Barthe